Bartenstein peut désigner :
 Bartenstein, ancienne ville du Bade-Wurtemberg ;
 le château éponyme ;
 Bartenstein, nom allemand de la ville de Bartoszyce ;
 l'arrondissement de Bartenstein, ancien arrondissement de la Prusse-Orientale.

Mais aussi :
 un maréchal de France